Ekman kan som auktorsförkortning betyda:

 Erik Leonard Ekman
 Stefan Ekman

Robotskapade auktorsförkortningar